Иван Фомин:
 Фомин, Иван (XV век) — русский сканщик.
 Фомин, Иван — переводчик Посольского приказа времён Василия Шуйского.
 Фомин, Иван Александрович (1872—1936) — российский и советский архитектор.
 Фомин, Иван Васильевич (1888—1937) — комбриг, кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР.
 Фомин, Иван Захарович (1918—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Фомин, Иван Константинович — вице-адмирал Балтийского флота, глава Иркутского адмиралтейства.
 Фомин, Иван Николаевич (1907—1994) — Герой Советского Союза, механик-водитель танка, гвардии старшина.

Примечания